Parlin – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Dąbrowa 
 Parlin – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz 
 Parlin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Parlin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lutocin
 Parlin – stacja kolejowa w Parlinie, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Parlin Dąbrowa